Puerto Barrios kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Puerto Barrios, kommun, 
 Puerto Barrios, Guatemala, Departamento de Izabal, Municipio de Puerto Barrios, 
 Puerto Barrios Airport, flygplats,